Очк'ін-Калоомте'-Ах-О'-Баак (5 грудня 770 — 815) — ахав Мачакіли у 800—815 роках. Відновив незалежність своєї держави.

Життєпис 
Походив з I династії Мачакіли. Про батьків немає відомостей. Народився в день 9.16.19.10.19, 2 Кавак 17 Сак (5 грудня 770 року), отримавши ім'я Ах-О'-Баак. У 799 або 800 році виступив проти К'ан-Мааша, священного ахава Йахк'інахка та Мачакіли, намагаючись відновити незалежність останньої. У цій війні Очк'ін-Калоомте' здобув повну перемогу.

Церемонія сходження на трон відбулася в день 9.18.9.15.10, 12 Ок 18 Моль (30 червня 800 року), прийнявши ім'я Очк'ін-Калоомте' (західний калоомте). Він свідомо обрав таке ім'я, тим самим оголосив себе спадкоємцем великих традицій минулого Мачакіли. Того ж року в день 9.18.10.0.0, 10 Ахав 8 Сак (19 серпня), новий священний ахав Мачакіли відзначив 10-річний цикл та провів обряд викликання бога К'авііля. Цим остаточно підтвердив свій самостійний царський статус.

Скориставшись з послаблення царств Південний Мутуль та Йахк'інахка, ахав Мачакіли розпочав численні походи, істотно розширивши вплив на сусідів. Втім, про ці походи відомо замало. Знано, що у 810 році він спустошив місто К'інічпа'віц, що стало після загибелі Дос-Пілас столицею однієї з гілок південномутульської династії. Помер на початку 815 року. Йому спадкував син Сійах-К'ін-Чаак II

Будівництво 
Держава пережила новий підйом, в столиці царства знову стали споруджувати монументи. Нові стели слідували єдиного канону, уособлювали ідею стабільності і наступності, кожен ювілейний «великий камінь» відрізнявся від інших.

У день 9.18.10.7.5, 12 Чікчан 13 Кумк'у (11 січня 801 року) Очк'ін-Калоомте' встановив стелу 2. На лицьовому боці стели 2 Очк'ін-Калоомте' зображено в пишному вбранні, з царським скіпетром у вигляді фігурки К'авііля в одній руці і невеликим круглим щитом, підвішеним до передпліччя другої.

Джерела 
 Graham I. Archaeological Explorations in El Peten, Guatemala // Middle American Research Institute, Publ. 33. — New Orleans: Tulane University, 1967. — P. 60-66.
 Lacadena A. Historia y ritual dinásticos en Machaquilá (Petén, Guatemala) // Revista Española de Antropología Americana. — 2011. — Vol. 41, No. 1. — P. 220—221.

Царі Мачакіли